RDL steht für:
 Reichsverband der Deutschen Luftfahrt-Industrie
 Radio Dreyeckland (Freiburg), nichtkommerzieller Radiosender aus Deutschland mit Sitz in Freiburg im Breisgau
 Radio Dreyeckland Libre, alternativer Radiosender aus Colmar in Frankreich
 Report Definition Language, XML-basiertes Schema zum Definieren von Datenbank-Reports
 Reservistendienst Leistender, siehe Reserve (Bundeswehr)
 Recht der Landwirtschaft, Zeitschrift für Landwirtschafts- und Agrarumweltrecht

Siehe auch:
 RDL-Rezeptor

RDL